Prohlášení neboli proklamace, zpráva, oznámení (sdělení), provolání, deklarace či vyhlášení může znamenat:

 ústní nebo písemný veřejný projev konkrétní osoby (edikt) — učinit slavnostní prohlášení (Restituční edikt, Edikt milánský, Mým národům!)
 manifest, chartu – veřejnou deklaraci cílů nebo principů (programové prohlášení, komunistický manifest, Česko-německá deklarace, deklarace nezávislosti USA)
 úřední sdělení, například prohlášení určitého člověka za svatého nebo za nezvěstného
 bílou knihu – autoritativní zprávu, která nastiňuje řešení problémů 
 tiskopis s údaji pro úřední účely (celní či daňové prohlášení)
 deklaraci v programování — označení vlastností tříd, proměnných, procedur v počítačovém programu,
 deklaraci identity za účelem autorizace (ztotožnění)
 právní akt, např. umoření (prohlášení listiny za neplatnou), prohlášení vlastníka, čestné prohlášení
 afirmaci – ujištění, potvrzení, že něco je pravda (např. jidam, meditační věta).

Odkazy

Reference